Мар Чикита може да се отнася за:

 Лагуна Мар Чикита (Буенос Айрес) – Крайморска лагуна в провинция Буенос Айрес, Аржентина
 Лагуна Мар Чикита (Кордоба) – Езеро в провинция Кордоба в Аржентина
 Лагуна Мар Чикита (Хунин) – Езеро в окръг Хунин, в северозападната част на провинция Буенос Айрес, Аржентина
 Мар Чикита (окръг) – Административна единица, един от 134-те окръга в провинция Буенос Айрес, Аржентина
 Мар Чикита (град) – Град в провинция Буенос Айрес, Аржентина
 Мар Чикита (база) – Център на експериментиране и изстрелване на управляеми ракети в провинция Буенос Айрес, Аржентина (CELPA)